El Topo peut désigner :

Arts 
 El topo : un western spirituel réalisé par Alejandro Jodorowsky.
 Les Fils d'El Topo : une bande dessinée et suite du film précédent, scénarisée par Jodorowsky et dessinée par José Ladrönn.

Toponymes

El Topo : une localité de la paroisse civile de General en Jefe José Laurencio Silva de la municipalité de Tinaco dans l'État de Cojedes.